Самир Фазли (; 22 апреля 1991, Скопье, СФРЮ) — северомакедонский футболист, нападающий клуба «Македония Джёрче Петров».

Клубная карьера 
В сентябре 2017 года перешёл в хорватский клуб «Рудеш».

В январе 2021 года стал игроком северомакедонского клуба «Македония Джёрче Петров».

В августе 2021 года подписал контракт с казахстанским клубом «Туран». 11 сентября 2021 года в матче против клуба «Атырау» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (2:2).

Карьера в сборной 
10 августа 2011 года дебютировал за сборную Македонии в матче против сборной Азербайджана (1:0).

Достижения 
 «Шкендия»
 Чемпион Северной Македонии: 2018/19

Клубная статистика 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Македония»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Рудеш»
Игроки ФК «Шкендия»
Игроки ФК «Туран» Туркестан